Jordi I del Regne Unit (Osnabrück o Hannover, 1660 – 1727), primer rei de la Gran Bretanya i d'Irlanda de la Casa de Hannover, essent també elector de Hannover i duc de Brünswic i Lüneburg
 Jordi II del Regne Unit (Hannover, 1683 - Londres, 1760) 
 Jordi III del Regne Unit (Norfolk House, 1738 – Londres, 1820), Rei de la Gran Bretanya i rei d'Irlanda (1760 -1801) i rei del Regne Unit de la Gran Bretanya i d'Irlanda (1801-1820), elector de Hannover (1760 -1814) i rei de Hannover
 Jordi IV del Regne Unit (Londres, 1762 - Windsor, Berkshire, 1830), rei del Regne Unit i de Hannover, duc de Brunswick-Lüneburg (1820 -1830) i duc de Bremen i príncep de Verden (1820-1823)
 Jordi V del Regne Unit (Londres 1865 - 1936), Rei del Regne Unit de la Gran Bretanya i d'Irlanda (1910-1936), Emperador de l'Índia (1910-1936), Rei dels Dominis Britànics d'Ultramar (1910-1936), i Rei d'Irlanda (1922-1936)
 Jordi VI del Regne Unit (Sandringham, 1895 - 1952), Rei del Regne Unit de la Gran Bretanya i d'Irlanda del Nord (1936-1952), emperador de l'Índia (1936-1947) i últim rei d'Irlanda (1936-1949)
 Jordi del Regne Unit, duc de Kent (York Cottage, 1902 - Escòcia, 1942), membre de la família reial britànica iniciador de la branca cadet del Kent centrada en el ducat de Kent